Нортон () — город на севере центральной части Зимбабве, на территории провинции Западный Машоналенд.

География 
Расположен примерно в 40 км к западу от столицы страны, города Хараре. Абсолютная высота — 1361 метр над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 78 515 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В Нортоне имеется крупный ЦБК. В районе города выращиваются маис, пшеница и табак; имеет место животноводство.
Через Нортон проходит главная автомобильная дорога, соединяющая Хараре и Булавайо, а также железная дорога между этими двумя городами.

Примечания 

Города Зимбабве